Detta är en lista över Danmarks kyrkoministrar. De var ministrar vid Kirkeministeriet, vilket bildades 1916 genom delning av Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Danmarks kyrkoministrar 

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="empty-cells: show; border-collapse: collapse"
|----- style="background:#efefef;"
! Period
Minister
! Parti
|-----
| 1916–1920 || Th. V. Povlsen ||  Det Radikale Venstre
|-----
| 1920–1922 || J.C. Christensen ||  Venstre
|-----
| 1920 || C.E.A. Ammentorp ||  - 
|-----
| 1920 || H.E. Hass ||  - 
|-----
| 1922–1924 || Jacob Appel ||  Venstre
|-----
| 1924–1926 || N.P.L. Dahl
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1926–1929
| F. C. Bruun-Rasmussen
| Venstre 
|-----
| 1929–1935 || N.P.L. Dahl
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1935–1940 || Johannes Th.C. Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1940–1942 || Vilhelm Fibiger
| Konservativ 
|-----
| 1942–1945 || V. Holbøll ||  -
|-----
| 1945 || Arne Sørensen ||  Dansk Samling 
|-----
| 1945–1947 || Carl Martin Hermansen
| Venstre 
|-----
| 1947–1950 || Frede Nielsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1950–1951 || Jens Sønderup ||  Venstre 
|-----
| 1950 || Bodil Koch
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1951–1953 || Carl Martin Hermansen
| Venstre 
|-----
| 1953–1966 || Bodil Koch
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1966–1968 || Orla Møller
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1968–1971 || Arne Fog Pedersen ||  Venstre 
|-----
| 1971–1973 || Dorte Bennedsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1973–1975 || Kresten Damsgaard ||  Venstre 
|-----
| 1975–1978 || Jørgen Peder Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1978–1979 || Egon Jensen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1979–1981 || Jørgen Peder Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1981–1982 || Tove Lindbo Larsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1982–1984 || Elsebeth Kock-Petersen
| Venstre 
|-----
| 1984–1988 || Mette Madsen ||  Venstre 
|-----
| 1988–1993 || Torben Rechendorff ||  Det Konservative Folkeparti 
|-----
| 1993–1994 || Arne O. Andersen ||  Centrum-Demokraterne 
|-----
| 1994–1996 || Birte Weiss
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1996–1998 || Ole Vig Jensen ||  Det Radikale Venstre 
|-----
| 1998–2000 || Margrethe Vestager ||  Det Radikale Venstre 
|-----
| 2000–2001 || Johannes Lebech ||  Det Radikale Venstre
|-----
| 2001–2005 || Tove Fergo ||  Venstre
|-----
| 2005–2007 || Bertel Haarder ||  Venstre
|-----
| 2007–2011 || Birthe Rønn Hornbech ||  Venstre
|-----
| 2011–2011 || Per Stig Møller ||  Det Konservative Folkeparti
|-----
| 2011–2014 || Manu Sareen ||  Det Radikale Venstre
|-----
| 2014–2015 || Marianne Jelved || Radikale Venstre
|-----
| 2015–2016 || Bertel Haarder ||  Venstre
|----
| 2016–2019 || Mette Bock || Liberal Alliance
|-----
| 2019–2021 || Joy Mogensen || Socialdemokratiet
|-----
| 2021– || Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet
|}

Källor

 

 Lista
Kyrkoministrar
Danmark